Hennersberg ist der Ortsname von
 Hennersberg (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hennersberg (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Hennersberg ist der Name von
 Hennersberg (Wörgl), Berg bei Wörgl (Tirol)